Ранчо лос Монтес има више значења:

 Ранчо лос Монтес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Монтес (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику